La Chenille peut désigner :

Œuvres 
 La Chenille, une chanson festive de La Bande à Basile ;
 La Chenille, un roman d'Edogawa Ranpo publié en 1929 ;
 La Chenille, son adaptation en manga par Suehiro Maruo publiée en 2009.

Autres 
 La Chenille est un personnage de conte de Lewis Carroll dans Les Aventures d'Alice au pays des merveilles.

Voir aussi